Sulbiatesi – abitanti di Sulbiate Superiore
Sulbiatesi – abitanti di Sulbiate